Религиозные взгляды Альберта Эйнштейна до сих пор вызывают споры.

Значения 
Эйнштейн и религия — религиоведческий труд В. Г. Богораза.
Эйнштейн и религия () — книга М. Джеммера.

Примечания